Ultra Cruiser oder Ultracruiser steht für:

 Bilsam Ultra Cruiser, polnisches Ultraleichtflugzeug
 Hummel Ultracruiser, US-amerikanisches Flugzeug